Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „13”:

Austro-węgierski
 13 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 13 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Niemiecki
 XIII Korpus Armijny (niemiecki)

Ukraiński
 13 Korpus Armijny